Chafariz da Rua das Taipas — monumento português
 Taipas do Tocantins — cidade do estado de Tocantins, Brasil
 Parque Taipas — bairro da cidade de São Paulo, Brasil
 Clube Caçadores das Taipas — clube de Caldas das Taipas, Portugal  

Desambiguação
Desambiguações de topônimos